Die Hymne der Estnischen Sozialistischen Sowjetrepublik (estnisch Eesti Nõukogude Sotsialistliku Vabariigi hümn) war von 1945 bis 1991 die Hymne der Estnischen Sozialistischen Sowjetrepublik.

Text und Musik 
Die Musik wurde von Gustav Ernesaks komponiert. Der Text stammt von Johannes Semper. Es war die einzige Hymne einer Sozialistischen Sowjetrepublik, in die kein Bezug zum russischen Volk aufgenommen wurde. Am 21. Juli 1956 wurde die Hymne durch Erlass des Präsidiums des Obersten Sowjets der Estnischen SSR in der untenstehenden Version angenommen. Gleichzeitig wurde in der dritten Strophe ein Hinweis auf Josef Stalin gestrichen.

Estnischer Text 
Jää kestma, Kalevite kange rahvas,
ja seisa kaljuna, me kodumaa!
Ei vaibund kannatustes sinu vahvus,
end läbi sajanditest murdsid sa
ja tõusid õitsvaks sotsialismimaaks,
et päikene su päevadesse paista saaks. 

Nüüd huuga, tehas, vili, nurmel vooga,
sirp, lõika, alasile, haamer, löö!
Nõukogu elu, tuksu võimsa hooga,
too õnne rahvale, me tubli töö!
Me Liidu rahvaste ja riike seas
sa, Eesti, sammu esimeste kindlas reas! 

Sa kõrgel leninlikku lippu kannad
ja julgelt kommunismi rada käid.
Partei me sammudele suuna annab
ja võidult võitudele viib ta meid.
Ta kindlal juhtimisel kasva sa
ja tugevaks ning kauniks saa, me kodumaa!

Russischer Text 
Живи, сын Калева - народ наш славный, 
И стой, отчизна наша, как скала. 
Сквозь все страдания веков бесправных 
Отвагу ты и доблесть пронесла. 
И вот зажгла социализма свет, 
Воспрянула в цвету для счастья и побед. 

Могучим колосом цветите нивы! 
Жни, серп, и, молот, бей, гуди, завод! 
В стране советской каждый будь счастливым - 
Упорный труд нам счастье принесет. 
В союзе братском пред тобой простор - 
Эстония, шагай в строю своих сестер! 

Ты знамя Ленина несешь святое, 
Дорогой славною идешь вперед. 
Родная партия всегда с тобою - 
Путем побед она тебя ведет. 
Расти, отчизна, на пути большом, 
Прекрасней и сильней будь с каждым новым днем!

Deutsche Übersetzung 
Lebe fort, du starkes Volk der Kaleviden,
und steh als Felsen, unser Heimatland!
Dein Mut ist in den Leiden nicht erlahmt,
du hast durch Jahrhunderte dich durchgeschlagen,
und erhobst dich als ein blühend sozialistisch' Land,
damit die Sonne deine Tage bescheinen kann.

Jetzt tose, Fabrik, Getreide, woge auf der Flur,
Sichel, schneide, auf den Amboss, Hammer, schlag!
Sowjetisches Leben, möge es mit mächtigem Schwunge schlagen,
unsere tüchtige Arbeit bringe dem Volke Glück!
Unter den Völkern und Staaten unserer Union
schreite du, Estland, in der standhaften Reihe der Ersten!

Hoch trägst du die leninsche Fahne
und gehst mutig den Pfad des Kommunismus.
Die Partei gibt unseren Schritten Richtung
und führt uns fort von Sieg zu Sieg.
Unter ihrer festen Führung wachse
und werde stark und schön, unser Heimatland!

Aus dem Estnischen von Carsten Wilms

Weblinks 

 MIDI file
 Chorversion (estnisch; MP3; 2,5 MB)
 Musik auf nationalanthems.info 

Historische Hymne
Estnische Sozialistische Sowjetrepublik
Hymne (Sowjetunion)
Musik (Estland)